Ибраги́м Афелла́й (; родился 2 апреля 1986 года, Утрехт) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника.

Клубная карьера

Ранние годы 
Афеллай начал свою футбольную карьеру в клубе «УСВ Элинквейк» из Утрехта. Он сразу показал свою целеустремлённость, уверенную игру. Скауты ПСВ не оставили его без внимания, и он подписал контракт с ПСВ.

ПСВ 
В 1996 году он перешёл в молодёжную академию ПСВ. Официальный дебют Афеллая за ПСВ состоялся 4 февраля 2004 года во время матча Кубка Нидерландов против НАК Бреда в возрасте 17 лет. Его дебют в чемпионате состоялся 14 февраля, против «Твенте». В сезоне 2003/04 он сыграл три официальные игры, и ещё семь в сезоне 2004/05.

15 мая 2005 года ПСВ сыграл матч против «Фейеноорда». Афеллай играл в стартовом составе и произвёл большое впечатление забив 2 гола.

«Барселона» 
13 ноября 2010 года появилась информация, что Афеллай зимой перейдёт в испанскую «Барселону». 15 ноября «Барселона» официально объявила о договорённости с ПСВ о переходе Афеллая. 23 декабря Афеллай прибыл в Барселону, прошёл медицинское обследование в каталонском клубе и подписал контракт на 4,5 года. Сумма трансфера составила €3 млн.

24 сентября 2011 года во время тренировки Афеллай получил разрыв крестообразной связки. Футболисту потребуется операция. По предварительным данным на восстановление Ибрагиму потребуется около полугода.В 2011 году такой игрок как Афеллай не мог не запомниться, в полуфинале Лиги чемпионов против злейшего врага «Барселоны» — «Реала». Афеллай достаточно легко разобрался с Марсело и сделал пас на Лионеля Месси, а тому ничего не оставалось как только подставить ногу. Этот гол стал победным.

29 апреля 2012 года на 73 минуте матча против «Райо Вальекано» впервые вышел на поле после травмы, заменив Серхио Бускетса, в том матче «Барселона» победила со счётом 7:0.

«Шальке 04» 
31 августа 2012 года Ибрагим перешёл в «Шальке 04» на правах аренды. 24 октября 2012 года Ибрагим Афеллай забил свой первый гол в Лиге чемпионов за «Шальке 04». Он был признан лучшим игроком этого матча. Весной 2013 года стало известно, что «Шальке» не будет выкупать Афеллая, который по окончании срока аренды вернулся в «Барселону».

«Олимпиакос» (Пирей) 
В 2014 году Афеллай был отдан в годичную аренду в греческий клуб. Руководство «Барселоны» хотело, чтобы перспективный голландец получал игровую практику в «Олимпиакосе». 28-летний Ибрагим выступал под 6-м номером. Летом 2015 года вернулся в «Барселону».

«Сток Сити»

Возвращение в ПСВ 

Сезон 2019-2020 игрок провёл в составе своей первой профессиональной команды — ПСВ (Эйндховен).

Завершение карьеры 
31 января 2021 года Афеллай объявил о завершении профессиональной карьеры.

Достижения

Командные 

ПСВ
 Чемпион Нидерландов (4): 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2004/05
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2008

«Барселона»
 Чемпион Испании: 2010/11
 Обладатель Кубка Испании: 2011/12
 Победитель Лиги чемпионов: 2010/2011
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2011

«Олимпиакос» (Пирей)
 Чемпион Греции: 2014/15

Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2010

Личные 
 Лучший молодой игрок чемпионата Нидерландов: 2006/07
 Лучший ассистент чемпионата Нидерландов: 2004/05 (14), 2005/06 (15)

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 44 матча / 5 голов; 30 побед, 8 ничьих, 6 поражений.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Сток Сити»